Gehege steht für:
 Gehege, abgezäuntes Areal zur Unterbringung von Tieren
 Dohren-Gehege, Ortsteil der Gemeinde Dohren (Nordheide), Landkreis Harburg, Niedersachsen
 Das Gehege, Opern-Monodrama von Wolfgang Rihm (2006)

Siehe auch:
 Schönes Gehege, Roman von Gabriele Wohmann (1975)
 Das Große Gehege (Gemälde), Gemälde von Caspar David Friedrich